Вита́лий Алекса́ндрович Поля́нский (26 января 1981, Днепропетровск) — украинский и канадский дзюдоист тяжёлой весовой категории, выступал за сборные Украины и затем Канады на всём протяжении 2000-х годов. Участник летних Олимпийских игр в Афинах, бронзовый призёр Универсиады в Бангкоке, победитель многих турниров национального и международного значения. Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Виталий Полянский родился 26 января 1981 года в городе Днепропетровске Украинской ССР.

На юниорском уровне впервые заявил о себе в сезоне 2000 года, когда в полутяжёлой весовой категории выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы. Год спустя дебютировал на взрослом Кубке мира, занял седьмое место на этапе в Мюнхене. В 2003 году был пятым и седьмым на этапах мирового кубка в Тбилиси и Риме соответственно, после чего поднялся в тяжёлый вес.

На чемпионате Украины по дзюдо 2004 года в Днепропетровске занял среди тяжеловесов второе место. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах — взял здесь верх над первым своим соперником, но затем на стадии 1/16 финала проиграл итальянцу Паоло Бьянкесси. В утешительных поединках за третье место потерпел поражение от титулованного корейца Ким Сонбома и таким образом попасть в число призёров не смог.

После афинской Олимпиады остался в основном составе украинской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, на украинском первенстве 2005 года в Донецке победил сразу в двух дисциплинах, в абсолютной и тяжёлой весовых категориях.

В 2006 году Полянского уличили в применении допинга, в его организме был обнаружен запрещённый препарат станазалол. После окончания годичной дисквалификации он вернулся в большой спорт и в 2007 году стал бронзовым призёром летней Универсиады в Бангкоке. В следующем сезоне на чемпионате Украины в Харькове был третьим в тяжёлом весе. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Украины международного класса».

После выступления на этапах Кубка мира в 2009 году эмигрировал в Канаду и принял канадское гражданство. Представлял канадскую сборную на нескольких международных турнирах, в частности одержал победу на открытых чемпионатах Онтарио и Квебека, в 2010 году стал чемпионом Канады в тяжёлой весовой категории.

Ныне проживает в Торонто, работает тренером в собственном клубе дзюдо «Тайфу».

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Канады по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Мастера спорта Украины международного класса
Дзюдоисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы Украины по дзюдо